Coda (muziek) - deel van een muzikale compositie dat zich na de climax van het stuk afspeelt
 Coda (album) - muziekalbum van de Britse band Led Zeppelin
 Coda (vers) - regel toegevoegd aan een vers
 Coda (taalkunde) - het laatste deel van een lettergreep
 CODA (gecodeerd dagafschrift) - elektronisch bestand van een bankrekeninguittreksel
 CODA (Apeldoorn) - cultureel centrum in de Nederlandse stad Apeldoorn
 Coda (software) - leverancier van financiële software
 Coda (2019) - Canadese film uit 2019
 CODA (2021) - Amerikaanse film uit 2021
 Coda (automerk) - voormalig automerk
 Co-Dependents Anonymous
 Children of Deaf Adults - horende kinderen van dove ouders
 Het voormalige Belgische Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie, sinds 2017 Sciensano
 Het voormalige Belgische Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, ook Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD)